Брурссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брурссон, Муна (род. 1990) — шведская биатлонистка, чемпионка Европы.
 Брурссон, Франс (род. 1996) — шведский футболист, защитник.